San Andrés oder San Andres bezeichnet:

geografische Objekte:
 in Argentinien
 San Andrés (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires
 San Andrés de Giles, Ort in der Provinz Buenos Aires
 Partido San Andrés de Giles, Verwaltungsbezirk in der Provinz Buenos Aires
 San Andrés (Tucumán), Ort in der Provinz Tucumán

 in Bolivien
 San Andrés (Cotoca), Ort im Municipio Cotoca im Departamento Santa Cruz
 San Andrés (Marbán), Ort in der Provinz Marbán
 San Andrés (Tarija), Ort im Municipio Tarija im Departamento Tarija
 San Andrés de Machaca (La Paz), Ort im Departamento La Paz
 San Andrés de Machaca (Potosí), Ort im Departamento Potosí
 Municipio San Andrés, Verwaltungsbezirk in der Provinz Marbán 

 in Ecuador
 San Andrés (Chimborazo), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Guano der ecuadorianischen Provinz Chimborazo
 San Andrés (Tungurahua), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Ambato in der Provinz Tungurahua
 San Andrés (Zamora Chinchipe), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Chinchipe in der Provinz Zamora Chinchipe

 in El Salvador
 San Andrés (El Salvador), Maya-Ruine

 in Guatemala
 San Andrés (Petén), Municipio in Petén

 in Kolumbien
 San Andrés (Antioquia), Gemeinde in Antioquia
 San Andrés (Santander), Gemeinde in Santander
 San Andrés (Kolumbien), Insel und gleichnamige Hauptstadt in der Provinz San Andrés und Providencia
 San Andrés de Sotavento, Gemeinde in Córdoba 

 in Mexiko
 San Andrés (Chihuahua), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 San Andrés (Jalisco), Ort im Bundesstaat Jalisco
 San Andrés (México), Ort im Bundesstaat México
 San Andrés (Nayarit), Ort im Bundesstaat Nayarit
 San Andrés (Olmeken), archäologische Fundstätte olmekischer Kultur im heutigen Bundesstaat Tabasco

 Peru
 San Andrés (Pisco), Distrikt in der Provinz Pisco (Region Ica)

 Palau
 ehemaliger Name der Sonsorol-Inseln

 auf den Philippinen
 San Andres (Catanduanes), Stadtgemeinde in der Provinz Catanduanes
 San Andres (Manila), Distrikt von Manila
 San Andres (Quezon), Stadtgemeinde in der Provinz Quezon
 San Andres (Romblon), Stadtgemeinde in der Provinz Romblon

 in Spanien
 San Andrés (Teneriffa), Gemeinde auf der Kanarischen Insel Teneriffa
 San Andrés (Jaén), Bauwerk, die ehemalige Synagoge in Jaén in Andalusien
 San Andrés (Insel), Felseninsel vor der spanischen Provinz Almería
 San Andrés y Sauces, Gemeinde auf der Kanarischen Insel La Palma

Kirchen in Spanien:
 San Andrés (Abay)
 San Andrés (Ávila)
 San Andrés (Satué)
 San Andrés (Sorripas) 

siehe auch:
 Sankt Andrä
 Saint-André
 Saint Andrew, Saint Andrews
 San Andreas